Хотугуллах () — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

 Хотугуллах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 59°47' с. ш. 126°24' в. д..
 Хотугуллах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 60°38' с. ш. 134°27' в. д..

Примечания

См. также 
 Хотугулах